Passingerův mlýn může být:

 Passingerův mlýn (Olomouc)
 Passingerův mlýn (Šternberk) – okres Olomouc